Ricky Martin – cantante portoricano
Ricky Martin – album dell'omonimo cantante del 1991
Ricky Martin – album dell'omonimo cantante del 1999